Trumpler puede hacer referencia a:
 Trumpler, cráter del planeta Marte.
 Trumpler, cráter de La Luna.
 Robert Trumpler, astrónomo estadounidense (1886-1956).